William Windom (acteur), Amerikaans acteur
William Windom (politicus), Amerikaans minister van Financiën